ONU steht für:
 Optical Network Unit
 franz. Organisation des nations unies, siehe Vereinte Nationen
 ital. Organizzazione delle Nazioni Unite, siehe Vereinte Nationen
 Flughafen Ono Levu auf Ono-i-Lau (IATA-Code), Fidschi

On-U steht für:
 On-U Sound Records, ein britisches Musiklabel

Onu ist der Familienname folgender Personen:
 Aurore Onu (bl. 1920–1930), rumänische Bildhauerin

onu steht für:
 Unua (auch Onua; ISO-639-3-Code), eine der Sprachen auf Malakula, Vanuatu

Siehe auch:
 Aunou

Abkürzung